Lettland deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1924 i Paris. Efter att landet annekterades av Sovjetunionen 1940 fick de lettiska idrottarna tävla för Sovjetunionen mellan 1952 och 1988. Efter självständigheten 1991 har de deltagit i alla olympiska spel från 1992.

Lettland har totalt vunnit 26 medaljer (19 sommar och 7 vinter).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter 

Lettland i olympiska spelen